Radenbach bezeichnet folgende Gewässer:

 Radenbach (Enz), linker Zufluss der Enz bei Sinspelt, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Radenbach (Schmale Aue), linker Zufluss der Schmalen Aue in der Lüneburger Heide, Niedersachsen

Radenbach ist der Name folgender Person:
 Karl Ludwig Radenbach (1918–1986), deutscher Mediziner und Pneumologe

Siehe auch
 Rodenbach